'''Könnyűsúlyú profi ökölvívók listája

Davidson Andeh
Nate Campbell	
Joel Casamayor
Oscar De La Hoya
Amir Khan
Marco Rudolph
Giovanni Parisi
Szerafim Todorov

Ökölvívólisták